A 2017–2018-as olasz labdarúgó-bajnokság a Serie A a 86. kiírása. A szezonban a 20 csapatból, az előző szezon első 17. helyezettje, valamint a másodosztályból feljutott 3 csapat vesz részt. Az idén a Serie B-be visszaesett csapatok, az Empoli, a Palermo és a Delfino Pescara.

A bajnokságot a Juventus csapata nyerte, ez volt a 34. bajnoki címe. A kiesők a Crotone, a Hellas Verona és a Benevento.

A bajnokság

Csapatok

Csapatok elhelyezkedése és száma régióként

Az induló csapatok

Tabella

Eredmények

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 
Forrás: legaseriea.it

Helyezések fordulónként 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 
Forrás: legaseriea.it

Nézők száma mérkőzésenként 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 
Forrás: legaseriea.it

Statisztika

Góllövőlista 

2018. április 17-én frissítve.

Legtöbb gólpassz

Legtöbb gól nélküli meccs

Jegyzetek

Források 

Serie A szezonok
olasz 1